Noren kan syfta på följande sjöar i Sverige:
Lilla Noren, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (7,44 ha)
Stora Noren, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (22,7 ha)
Noren, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Noren, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (1,3 km²)
Västra Noren, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (20,5 ha)
Östra Noren, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (27,1 ha)
Lilla Noren, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (50 ha)
Stora Noren, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (1,5 km²)
Nedre Noren, sjö i Ludvika kommun,  (1,03 km²)
Noren (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (24 ha)
Noren (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (14,6 ha)
Lill-Noren (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (25,7 ha)
Lill-Noren (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (96,3 ha)
Noren, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (2,75 km²)
Stor-Noren, sjö i Bergs kommun,  (3,16 km²)
Väster-Noren, sjö i Åre kommun,  (2,12 km²)
Öster-Noren, sjö i Åre kommun,  (4,72 km²)
Noren, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,5 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn